

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Klaus Balkenhol, (1939- ), cavalier et entraîneur de dressage allemand ;
 Stephan Balkenhol, (1957- ), sculpteur allemand.

Homonymie de patronyme